Can Sitjar o el Sitjar (Salt), masia de Salt (Gironès) 
 Can Sitjar (barri d'Horta), masia al barri d'Horta de Barcelona
 Can Sitjar Gran, masia al barri de Santa Eulàlia de Vilapicina de Barcelona
 Can Sitjar Xic, antiga casa pairal al municipi de Barcelona, actualment enderrocada davant de Can Sitjar Gran